Мень — фамилия.

Известные носители:
 Мень, Александр Владимирович (1935—1990) — православный священник, публицист.
 Мень, Арон Наумович (1922—2009) — физикохимик, доктор химических наук, профессор.
 Мень, Михаил Александрович (род. 1960) — российский политик, сын А. В. Меня.
 Мень, Рудольф (1767—1841) — серболужицкий поэт.
 Мень, Юрий (1727—1785) — серболужицкий поэт.

Топоним 
 Мень — деревня в Подляском воеводстве Польши.

См. также 
 Мень (устар.) — налим.